Fortuna liga je 
 1. slovenská fotbalová liga od 1. července 2014 
 Fortuna liga 2014/15
 Fortuna liga 2015/16
 Fortuna liga 2016/17
 Fortuna liga 2017/18
 Fortuna liga 2018/19
 Fortuna liga 2019/20
 Fortuna liga 2020/21
 1. česká fotbalová liga od července 2018
 Fortuna:Liga 2018/19
 Fortuna:Liga 2019/20
 Fortuna:Liga 2020/21
 Fortuna:Liga 2021/22